

Film
Wait a Minute – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
Wait a Minute – film del 2005 diretto da Patrick Rodio

Musica
 Wait a Minute – singolo di Ray J del 2001
 Wait a Minute - Album del James Taylor Quartet pubblicato nel 1988
 Wait a Minute – singolo delle Pussycat Dolls del 2006
 Wait a Minute (Just a Touch) – singolo di Estelle featuring will.i.am del 2007
 Wait a Minute – singolo delle 4Minute del 2014
 Wait a Minute! – brano musicale di Willow del 2015